Берон — фамилия.
 Берон, Аба Исаакович — советский горный инженер, учёный-углефизик, лауреат Сталинской премии.
 Берон, Дора Мешалимовна (более известна как Дина Михайловна Калиновская; 1934—2008) — русский писатель и драматург.
 Берон, Карстен (род. 1973) — немецкий футболист.
 Берон, Лили (1921—1996) — болгарская артистка балета. Заслуженная артистка Болгарии. Лауреат Димитровской премии.
 Берон, Пётр (1799—1871) — болгарский просветитель, учёный, энциклопедист, педагог, философ, врач и естествоиспытатель.